Красноярский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Красноярский округ был образован 9 декабря 1925 года из Красноярского, Туруханского и частей Ачинского, Енисейского, Канского и Минусинского уездов Енисейской губернии. Центром округа был назначен город Красноярск. Округ был разделён на 11 районов и Туруханский край:

 Балахтинский район. Центр — село Балахта
 Больше-Муртинский район. Центр — село Больше-Муртинское
 Енисейский район. Центр — город Енисейск
 Казачинский район. Центр — село Казачинское
 Красноярский район. Центр — город Красноярск
 Курагинский район. Центр — посёлок Курагино
 Манский район. Центр — село Шалинское
 Новосёловский район. Центр — село Новосёлово
 Перовский район. Центр — село Перовское
 Сухобузимский район. Центр — село Сухобузимское
 Уярский район. Центр — посёлок Клюквенный

Туруханский край, в свою очередь, делился на 8 районов (в том числе 5 туземных): Верхне-Инбатский, Дудинский, Елагуйский туземный, Затундринский туземный, Монастырский, Подкаменно-Тунгусский туземный, Тазовский туземный, Хетский туземный.

21 февраля 1926 года Перовский район был переименован в Партизанский район.

7 июня 1928 года Туруханский край был преобразован в Туруханский район, который делился на Илимпийский, Тазовский (центр — Янов стан) и Хатангский национальные районы.

30 июля 1930 года Красноярский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Восточно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году (без Туруханского края) составляло 372,7 тыс. человек. Из них русские — 80,6 %; белорусы — 5,8 %; украинцы — 4,0 %; татары — 2,4 %; латыши — 1,3 %; эстонцы — 1,2 %; поляки — 1,2 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
Появились в 1925 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году